Reinhardshausen ist der Name von:

 Reinhardshausen (Bad Wildungen), Stadtteil von Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Reinhardshausen (Stadtlauringen), Weiler der Gemeinde Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Rainertshausen
 Reinhartshausen